Randki w ciemno (film 2006)
 Randki w ciemno (film 2013)